

Красноярське — село, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Красноярське — село, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Красноярське — присілок, Щучанський район, Курганська область

Красноярське — село, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Красноярське — село, Сумська область, Шосткинський район
 Красноярське — селище, Донецька область, Покровський район
 Красноярське — селище, Харківська область, Куп'янський район

 Красноярське — колишнє село у Борівському районі Харківської області

Див. також 
 Красноярськ
 Красноярська
 Красноярський